G. – romanzo di John Berger del 1972
G. – album dei Gotthard del 1996